Franzosenbrücke steht für:

 Franzosenbrücke (Köthel), denkmalgeschützte Brücke in Köthel (Lauenburg), Schleswig-Holstein
 Erste Franzosenbrücke (Lehe), hölzerne Klappbrücke über die (längst zugeschüttete) nördliche Geesteschleife in Lehe (Bremerhaven), Teil des Alten Postwegs von Bremen nach Ritzebüttel, 1813 umkämpft von Franzosen und Lehern
 Zweite Franzosenbrücke (Lehe) über die Geeste bei der Delphin-Werft
 Franzosenbrücke (Niedergurig), denkmalgeschützte Brückenruine bei Niedergurig, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Franzosenbrücke (Salzgitter), steinerne Bogenbrücke in der Stadt Salzgitter
 Franzosenbrücke (Velden), denkmalgeschützte Brücke in Velden am Wörther See, Österreich